Święty Sulpicjusz
Miejscowości
 Saint-Sulpice (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Sulpice (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Sulpice (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Sulpice (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Sulpice (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Sulpice-la-Pointe – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Sulpice (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Sulpice (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Sulpice (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Sulpice (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Sulpice (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Inne 
 Kościół św. Sulpicjusza w Paryżu w 6. dzielnicy Paryża
 Saint-Sulpice – stacja metra w Paryżu